68-й выпуск Кюрне — Брюссель — Кюрне — шоссейной однодневной гонки по дорогам Бельгии. Гонка имела категорию 1.НС и прошла 28 февраля 2016 года в рамках UCI Europe Tour. Действующий победитель Марк Кавендиш из команды  участие в гонке не принял.

Участники 
В гонке приняло участие 24 команды (13 UCI WorldTeams, 10 UCI Professional Continental teams) и  2 UCI Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Всего на старт вышло 192 велогонщика.

Российские участники 
 : Николай Трусов (сход)
 : Сергей Лагутин (92-й), Алексей Цатевич (93-й), Владимир Исайчев (сход)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Кюрне — Брюссель — Кюрне